Гизольфи:

 Гизольфи — генуэзский аристократический род.
 Гизольфи, Бускарелло — генуэзский купец и дипломат, служивший монгольским ильханам государства Хулагуидов в конце XIII — начале XIV веков.
 Гизольфи, Джованни (1623—1683) — итальянский живописец.
 Гизольфи, Заккария — представитель генуэзского аристократического рода де Гизольфи, правившего генуэзской колонией Матрега.